Iciligorgia är ett släkte av koralldjur. Iciligorgia ingår i familjen Anthothelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Iciligorgia